Speedie ist der Familienname folgender Personen:

 David Speedie (* 1960), schottischer Fußballspieler
 Mac Speedie (1920–1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Speedy